Il doppio del torneo di tennis Carolinas International Tennis 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Patricio Cornejo e Jaime Fillol che hanno battuto in finale Ismail El Shafei e Brian Fairlie 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)
 Ross Case /  Geoff Masters (semifinali)

Assente
 Roy Emerson /  Rod Laver (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Carolinas International Tennis 1975